Il singolare del Keio Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Lee Hyung-taik era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

Takao Suzuki ha battuto in finale 6–4, 7–6(5) Martin Fischer.

Teste di serie

  Gō Soeda (semifinali)
  Im Kyu-tae (quarti di finale)
  Dieter Kindlmann (quarti di finale)
  Tatsuma Itō (secondo turno)

 Philipp Oswald (semifinali)
 Pavol Červenák (primo turno)
 Nick Lindahl (secondo turno)
 Martin Fischer (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Keio Challenger 2009